Voici la liste des planètes mineures numérotées de 96001 à 97000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

96001-96100

96101-96200

96201-96300

96301-96400

96401-96500

96501-96600

96601-96700

96701-96800

96801-96900

96901-97000 

96001-97000